Лимон има више значења:

 Лимон (провинција), провинција Костарике
 Лимон (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лимон (Сантијаго Лачигири), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лимон (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лимон (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лимон (Сочијапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лимон (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику